Rossmoor kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rossmoor (Californië)
Rossmoor (Maryland)
Rossmoor (New Jersey)